Кубок бельгійської ліги з футболу 1973 — 1-й розіграш Кубка ліги у Бельгії. Переможцем став Андерлехт.

Груповий раунд

Група А 

|}

Група B 

|}

Група C 

|}

Група D 

|}

1/2 фіналу 

|}
Завдяки голу, забитому на виїзді до фіналу проходив клуб Стандард (Льєж). Однак Льєж подав скаргу через надмірну кількість замін, проведених суперником. У підсумку до фіналу пройшов Льєж.

Фінал 

|}

1973
Бельгія
1973 у бельгійському спорті